Brachytheciastrum är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Mikhail Stanislavovich Ignatov och Huttunen. Brachytheciastrum ingår i familjen Brachytheciaceae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Egentliga bladmossor
Brachytheciastrum